Die Hungarian Open 2005 fanden vom 27. September bis 2. Oktober 2005 in Budapest, Ungarn statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Titelverteidiger war Jonathon Power, der allerdings nicht erneut antrat. Im Endspiel setzte sich der an Position zwei gesetzte Amr Shabana gegen den an Position fünf gesetzten Grégory Gaultier mit 6:11, 11:2, 11:7, 8:11 und 11:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt András Török einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2005